Molekulska formula -{C12H17NO}- se može odnositi na:

 2-F+E6937enil-3,6-dimetilmorfolin
 3,4-Dimetilmetakatinon
 4-Metiletkatinon
 5-MAPDB
 6-MAPDB
 G-130
 Indanoreks
 Pentedron
 Fendimetrazin
 N,N-Dietil-meta-toluamid
 N-Etilbufedron